Ingeström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bengt Ingeström (1873–1953), industriman
 Åke Ingeström (1867–1928), lantbruksskoleföreståndare och politiker, liberal

Svenska efternamn